Верейцы́ () — железнодорожная станция в Осиповичском районе (Могилёвская область, Белоруссия).

Расположена в 99 километрах от Минска (станции Минск-Пассажирский) между остановочными пунктами Верхи и Советский (юго-восточное направление железнодорожной линии). Действует пассажирское пригородное сообщение электропоездами по линии Минск — Гомель вплоть до станций Минск-Пассажирский и Бобруйск. Является также начальным пунктом однопутной железнодорожной ветви Верейцы — Гродзянка, единственной в Белоруссии, по которой до сих пор осуществляются грузопассажирские перевозки (полный маршрут — Осиповичи I - Гродзянка).

Примерное время в пути со всеми остановками от ст. Минск-Пассажирский — 1 час 51 минута; от ст. Осиповичи I — 12 минут.

Станция построена в 1899 году и в настоящее время расположена в непосредственной близости от одноимённой деревни.

См. также 

 Белорусская железная дорога

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Расписание пассажирских поездов по станции
 Информация о станции (с фото)
 Информация о станции

Станции Могилёвского отделения Белорусской железной дороги